Дэниель Энрике Арисменди Маршан (; 4 июля 1982, Кумана, Венесуэла) — венесуэльский футболист, нападающий. Выступал за сборную Венесуэлы.

Клубная карьера 
В высшем дивизионе Венесуэлы начал выступать в сезоне 2003/04 за «Минерос Гуаяна». Первый гол чемпионате забил 13 декабря 2003 года в ворота «Депортиво Тачира». Затем несколько лет играл за «Унион Атлетико Маракайбо», в его составе в сезоне 2004/05 стал чемпионом страны, также играл в аренде за другие местные клубы.

В первой половине 2008 года выступал на правах аренды за мексиканский «Атланте», арендный контракт был заключён сроком на год за 300 тысяч долларов. Однако игрок не закрепился в составе клуба, и проведя 10 матчей в чемпионате Мексики, уже летом 2008 года вернулся на родину. «Атланте» по итогам сезона стал чемпионом Мексики.

В 2008 году, согласно английской прессе, стремился попасть в профессиональный английский клуб Уиган Атлетик.

В сезоне 2008/09, выступая за «УА Маракайбо» и «Депортиво Тачира», разделил первое место в споре бомбардиров с Хитклиффом Кастильо, забив 17 голов. В сезоне 2010/11 в составе «Депортиво Ансоатеги» стал лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами.

Завершил спортивную карьеру в 2016 году.

Сборная 
Выступал за сборные Венесуэлы младших возрастов. Участвовал в чемпионате Южной Америки среди 17-летних (1999) и 20-летних (2001), а также в отборочном турнире к Олимпиаде-2004.

В составе национальной сборной дебютировал 27 января 2006 года в матче против Уругвая. Участвовал на Кубке Америки 2007 года в Венесуэле, сыграл два матча и забил один гол, команда заняла шестое место. Также принимал участие в Кубке Америки 2011 года, где сборная заняла четвёртое место, а футболист вышел на поле в одном матче.

В 2007 году забил 7 голов за сборную и стал её лучшим бомбардиром в сезоне, в том числе забил 2 мяча в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2010 года против Боливии в Маракайбо.

По общим подсчётам Даниэль Арисменди сыграл за сборную Венесуэлы 31 матч и забил 11 голов.

Голы за сборную Венесуэлы

Примечания

Ссылки 
 Статистика на MedioTiempo
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Минерос Гуаяна»
Игроки ФК «Унион Атлетико Маракайбо»
Игроки ФК «Депортиво Петаре»
Игроки ФК «Карабобо»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Депортиво Тачира»
Игроки ФК «Депортиво Ансоатеги»
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»
Игроки ФК «Хуан Аурич»
Игроки ФК «Сулия»
Игроки ФК «Депортес Консепсьон»
Игроки ФК «Атлетико Венесуэла»